Vilares ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vilares (Murça), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Murça
 Vilares (Trancoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Trancoso
 Vilares de Vilariça, Gemeinde im Concelho de Alfândega da Fé